Il Servizio Nazionale di Intelligence () è l'agenzia di intelligence della Corea del Sud. L'agenzia è ufficialmente sorta nel 1961 come Agenzia Centrale di Intelligence Coreana (ACIC) (). Il compito iniziale dell'ACIC era di supervisionare e coordinare le attività di intelligence interne e internazionali. L'ampio potere dell'agenzia consentì all'agenzia stessa di intervenire attivamente nella politica della Corea del Sud.

L'agenzia prese il nome di Agenzia per la Pianificazione della Sicurezza Nazionale (APSN) () nel 1981, in seguito ad una serie di riforme istituite dalla Quinta Repubblica della Corea del Sud sotto il presidente Chun Doo-hwan. Nel 1999 l'agenzia assunse il suo nome attuale.

Scopi 
La Korea Central Intelligence Agency è stata fondata nel 1961. Sotto la dittatura di Park Chung-hee (1963-1979), la KCIA, strettamente legata alla CIA, sostenne fortemente la WACL (World Anticommunist League), basata principalmente a Taiwan ma con importanti uffici anche a Seul.

La KCIA controlla tutto il paese, con più di quarantamila impiegati regolari e un milione di corrispondenti. Lavoratori in sciopero, manifestanti o firmatari di semplici petizioni affrontano lunghe pene detentive e torture; un esempio emblematico è il tentativo di assassinio contro Kim Dae-jung, futuro presidente della Corea del Sud e premio Nobel per la pace, nell'agosto 1973. Tutta la società è sotto costante sorveglianza. Negli anni '70, una serie di scandali scoppiò negli Stati Uniti: molti parlamentari, giornalisti, accademici e membri dell'amministrazione americana prendevano tangenti dalla KCIA per promuovere l'immagine del regime sudcoreano nell'opinione pubblica e per aumentare il sostegno delle autorità americane nei suoi confronti.

Nel 2012, il NIS ha condotto una campagna diffamatoria contro il candidato presidenziale Moon Jae-in per deviare gli elettori verso la candidata conservatrice Park Geun-Hye, portando alla condanna dell'ex capo del NIS Won Sei-Hoon a tre anni di prigione nel febbraio 2015 per il suo ruolo nella manipolazione4. Durante il processo, i procuratori hanno sottolineato il coinvolgimento diretto del NIS nella manipolazione dell'opinione pubblica sudcoreana attraverso le "ONG" conservatrici: "Un agente di nome Park, che faceva parte della squadra di guerra psicologica del NIS, ha sostenuto e supervisionato le attività delle organizzazioni conservatrici di destra e delle organizzazioni giovanili orientate a destra ".

Nell'aprile 2014, il NIS è stato accusato di aver fabbricato documenti falsi per accusare un nordcoreano di spionaggio. Un mese dopo, il capo della NIS Nam Jae-joon si è dimesso. Nel giugno 2018, tre ex funzionari della NIS che avevano servito sotto l'amministrazione Park Geun-hye sono stati condannati per corruzione. Avevano trasferito illegalmente più di 3 milioni di dollari dal bilancio del NIS all'ufficio presidenziale di Park. Il denaro ottenuto illegalmente è stato usato da Park e dai suoi soci per uso privato e per pagare tangenti. 

Il NIS adotta un approccio multiforme per mezzo di un sistema di sicurezza dell'intelligence del governo civile per proteggere la tecnologia avanzata in modo completo e organizzato a livello nazionale.Verifica dell'autenticità dei rifugiati nordcoreani e della loro idoneità alla protezione in base alle leggi.Ai sensi della legge nordcoreana per la protezione e il sostegno agli insediamenti, il NIS fornisce protezione temporanea ai rifugiati nordcoreani che hanno richiesto protezione al governo della ROK; verifica la legittimità dei rifugiati nordcoreani; e valuta l'idoneità alla protezione per impedire a persone non ammissibili, comprese quelle di nazionalità straniera, di chiedere protezione al governo della ROK con mezzi illeciti. I rifugiati nordcoreani che soggiornano in paesi stranieri possono ricevere il sostegno necessario dalle missioni diplomatiche all'estero della ROK.Il NIS fornisce ai rifugiati nordcoreani una protezione temporanea presso un "Centro di protezione dei rifugiati nordcoreano" protetto per circa 90 giorni quando entrano nella ROK, insieme ad un supporto per alleviare lo stress mentale o fisico; trattamento di malattie lievi che possono essere state sviluppate durante il processo di fuga dalla Corea del Nord; e l'istruzione di base per il loro insediamento precoce nella ROK.Il NIS partecipa alla Commissione nazionale antiterrorismo che delibera e determina la politica antiterrorismo.Si impegna anche nella consultazione sulla promulgazione e la revisione delle leggi e linee guida in materia di antiterrorismo, gestisce un'organizzazione esclusiva costituita come organizzazione congiunta delle agenzie correlate e supporta le agenzie correlate in materia di antiterrorismo.Il NIS gestisce l'intelligence sul terrorismo in modo coordinato, mantenendo un sistema attivo 24 ore su 24 per gestire gli incidenti correlati. Raccoglie, analizza, prepara e distribuisce alle agenzie correlate le informazioni di intelligence sulle minacce terroristiche contro le vite e le proprietà dei coreani in patria e all'estero, nonché le società coreane che hanno operazioni in paesi stranieri. La cooperazione internazionale, compreso lo scambio di informazioni con i servizi di intelligence stranieri, è essenziale per prevenire e combattere il terrorismo, considerando il fatto che il terrorismo è un crimine transnazionale che trascende i confini nazionali. Il NIS sta scambiando informazioni per combattere il terrorismo stabilendo un canale di cooperazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con servizi di intelligence e investigativi stranieri tra cui CIA, FBI, FSB, NPA giapponese, PSB cinese e molti altri.

Note

Voci correlate 
 Lista di servizi segreti

Collegamenti esterni 
 

Servizi segreti
Governo della Corea del Sud